Бландуе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 220 км на південний захід від Парижа, 135 км на північний схід від Нанта, 33 км на схід від Лаваля.

Історія 

1 січня 2017 року Бландуе і Сен-Жан-сюр-Ерв було об'єднано в новий муніципалітет Бландуе-Сен-Жан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 78 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 192,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бландуе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Маєнн